Штадлобер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Штадлобер, Алоис (род. 1962) — австрийский лыжник, чемпион мира 1999 года в эстафете.
 Штадлобер, Роберт (род. 1982) — австрийский актёр и музыкант.
 Штадлобер, Росвита (род. 1963) — австрийская горнолыжница.
 Штадлобер, Тереза (род. 1993) — австрийская лыжница.